Le  est le nom de plusieurs unités militaires :

Allemagne 
  bataillon Schutzmannschaft

Australie

Canada

États-Unis

France 
  de chars de combat
  de chasseurs alpins
  d'infanterie, nom du  d'infanterie dans les années 1960
  d'infanterie de marine
  du génie
  de marche nord-africain
  de tirailleurs algériens, nom du  de tirailleurs algériens entre 1949 et 1954

Moldavie

Nouvelle-Zélande

Royaume-Uni

Ukraine 
  d'infanterie motorisé (Ukraine)

Homonymie d'unités militaires